Right or Wrong — третий студийный альбом американского кантри-певца Джорджа Стрейта, вышедший 6 октября 1983 года на лейбле MCA Records. Продюсером альбома был Рей Бейкер. Диск дал три кантри-сингла на № 1 Hot Country Songs (You Look So Good in Love; Right or Wrong; Let’s Fall to Pieces Together). Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков, он достиг № 1 в кантри-чарте Top Country Albums, его тираж превысил 1 млн копий и диск получил платиновый статус RIAA.

Список композиций 
 «You Look So Good in Love» (Glen Ballard, Rory Michael Bourke, Kerry Chater) — 3:13
 «Right or Wrong» (Paul Biese, Haven Gillespie, Arthur L. Sizemore) — 2:05
 «A Little Heaven’s Rubbing off on Me» (Gene Dobbins, John Scott Sherrill) — 2:41
 «80 Proof Bottle of Tear Stopper» (Darryl Staedtler) — 2:12
 «Every Time It Rains (Lord Don’t It Pour)» (Charlie Craig, Keith Stegall) — 2:58
 «You’re the Cloud I’m On (When I’m High)» (Ronnie Rogers) — 2:42
 «Let’s Fall to Pieces Together» (Dickey Lee, Tommy Rocco, Johnny Russell) — 2:55
 «I’m Satisfied with You» (Fred Rose) — 2:50
 «Our Paths May Never Cross» (Merle Haggard) — 2:34
 «Fifteen Years Going Up (And One Night Coming Down)» (Peggy Forman) — 2:50

Позиции в чартах

Синглы

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы США
Кантри-альбомы
Альбомы Джорджа Стрейта
Альбомы MCA Records
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums